Por Bürglen pode estar à procura de:

 Bürglen - uma comuna no cantão de Turgóvia, na Suíça.
 Bürglen - uma comuna no cantão de Uri, na Suíça.

Desambiguação